Owen Lovejoy – amerykański profesor anatomii, pracujący na stanowym uniwersytecie w Kent
 Owen Lovejoy – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1857–1864